Karok (taal), een bedreigde indianentaal
 Karok (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk